Went kan som auktorsförkortning betyda:

 Friedrich August Ferdinand Christian Went
 Frits Warmolt Went

Robotskapade auktorsförkortningar